What a Wonderful World peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
 What a Wonderful World, film hongkongais de 1996.
 WWW. What A Wonderful World, film réalisé par Faouzi Bensaïdi sorti en 2006.

Musique 
Album
 , album de  sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson
 What a Wonderful World, chanson de Louis Armstrong sortie en 1967 ;
 What a Wonderful World, chanson du DJ Bob Sinclar sortie en 2008.

 Over the Rainbow / What a Wonderful World, medley des chansons Over the Rainbow et What a Wonderful World par Israel Kamakawiwoʻole sorti en 1993.

Voir aussi